Lambrino ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Mircea Lambrino (1920–2006), erstgeborener Sohn des rumänischen Königs Carol II.
 Ioana Lambrino (1898–1953), genannt "Zizi", erste, morganatische Ehefrau des rumänischen Thronfolgers und späteren Königs Carol II.
 Télémaque Lambrino (1878–1930), Pianist und Klavierpädagoge